

Geografia 
 Palazzo Fossombroni – palazzo storico a Firenze

Persone 
 Enrico Fossombroni – politico italiano, senatore del Regno d'Italia dalla XVI legislatura
 Vittorio Fossombroni – matematico, ingegnere, economista, politico e intellettuale italiano
 Vittorio Fossombroni – politico e avvocato italiano

Pagine correlate 
 Fossombrone (disambigua)